Тре́віс іноді Тре́йвіс () — англомовне прізвище, за походженням пов'язане з аналогічним іменем.

Відомі носії прізвища:
 Марк Тревіс (; 1943) — американський театральний режисер та кінорежисер, педагог.
 Ненсі Тревіс (; 1961) — американська акторка.
 Піт Трейвіс — (; ?) — британський теле- і кінорежисер.
 Ренді Тревіс (, уроджений Ренді Брюс Трейвік, ; 1959) — американський кантрі-співак, автор пісень, гітарист та актор.
 Скотт Тревіс (; 1961) — американський барабанщик, відомий як учасник гурту «Judas Priest».
  (; 1966) — американська акторка
  (; 1964) — британський саксофоніст, флейтист і кларнетист.

Примітки